Ома́р Арелья́но (; 18 мая 1987, Мехико) — мексиканский футболист, нападающий коста-риканского клуба «Эредиано» и сборной Мексики.

Биография 
Омар Арельяно — воспитанник футбольных школ «Гвадалахары» и «Пачуки». В 2004 году он дебютировал в Примере чемпионата Мексики против «Америки» (1:1), но это была единственная игра Арельяно за весь сезон. В следующем сезоне он провёл уже 8 матчей, в которых забил 1 гол. В сезоне 2006/07 Арельяно сыграл уже в 10 матчах Примеры, забив 2 гола. Также он провёл 2 матча в розыгрыше Кубка Либертадорес. В 2006 году Арельяно выиграл Южноамериканский кубок с «Пачукой», но в играх участия не принимал.

С 2007 года Омар Арельяно стал игроком «Гвадалахары». За 5,5 лет нападающий провёл за «Чивас» около свыше сотен матчей, в которых отметился 21 забитым голом. Лучшим достижением с «Гвадалахарой» стал выход в финал Кубка Либертадорес в 2010 году, в котором его клуб уступил «Интернасьоналу». Арельяно играл в обоих финальных матчах, а в конце второй игры за неспортивное поведение был удалён с поля.

С 2013 года Арельяно — игрок «Монтеррея».

Омар Арельяно дебютировал в сборной Мексики в 2007 году в игре против Гватемалы. Единственный мяч за «трёхцветных» Омар забил в ворота сборной Колумбии 30 сентября 2009 года.

Матчи за сборную Мексики

Титулы и достижения 
 Чемпион Мексики (): 2006 (Клаусура), 2007 (К)
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2006
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2010

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль и краткая биография на сайте «Гвадалахары» 
 Профиль на msn.mediotiempo.com 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Леонес Негрос»
Игроки ФК «Тампико Мадеро»
Игроки ФК «Эредиано»